Chinaglia pode referir-se a:

Giorgio Chinaglia: ex-futebolista italiano;
Arlindo Chinaglia: político brasileiro;

Desambiguação